un éclusier est un employé chargé de la gestion d'une ou plusieurs écluses.

 Éclusier-Vaux est une commune française située dans le département français de la Somme.

 L'Éclusier est une chanson de Jacques Brel.